Рикардо Родригес:
 Родригес де ла Вега, Рикардо (1942—1962) — мексиканский автогонщик.
 Родригес, Рикардо — венесуэльский теннисист.
 Родригес, Рикардо (род. 1992) — швейцарский футболист. Брат Роберто и Франсиско Родригеса.
 Родригес, Рикардо (род. 1986) — американский рестлер.